Штемпель:
 Штемпель — выпуклое, обычно негативное изображение для получения оттиска на документах, а также сам оттиск.
 Штемпель — штамп на почте для погашения знаков почтовой оплаты на почтовых отправлениях, а также сам оттиск такого устройства.
 Штемпель — нумизматический термин, означающий инструмент для чеканки монет.

Фамилия 
 Штемпель — прибалтийский баронский род немецкого происхождения.
 Штемпель, Гюнтер (1908—1981) — немецкий политик-либерал.
 Штемпель, Карл Романович (1802—1869) — российский военнослужащий, барон, генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Штемпель, Кристиан Фридрих (1787—1867) — протестантский пастор, поэт, по национальности лужичанин.
 Штемпель, Наталья Евгеньевна (1908—1988) — одна из ближайших знакомых О. Э. Мандельштама в период воронежской ссылки.
 Штемпель, Рейнгольд-Франц-Оскар Александрович (1839—1913) — барон, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, инспектор ремонтов и запаса кавалерии, генерал от кавалерии.
 Штемпель, Фридрих Карлович (1829—1891) — российский военнослужащий, генерал-майор, герой Туркестанских походов.